NTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Natadola (Figi)
 NTA – Necrosi Tubulare Acuta
 NTA – Nuclei territoriali antimperialisti
 NTA – PCC Nuclei Territoriali Antimperialisti per la costruzione del Partito Comunista Combattente
 NTA – Norme Tecniche di Attuazione, ad esempio di un Piano regolatore
 NTA – sigla con la quale è noto l'acido nitrilotriacetico